

Patronyme 

 Christoph Sand (1644-1680), écrivain allemand socinien ;
 Karl Ludwig Sand (1795-1820), assassin bavarois ;
 Hervé Sand (1937-1976), acteur français ;
 Ulf Sand (1938-2014), personnalité politique norvégienne ;
 Nicholas Sand (1941-2017), chimiste américain ;
 Shlomo Sand (1946-), historien israélien ;
 Shauna Sand (1971-), actrice américaine ;
 Ebbe Sand (1972-), footballeur danois ;
 Rodolphe Sand (1981-), acteur, auteur et metteur en scène français ;
 Louise Sand (1992-), handballeuse suédoise.

Pseudonyme 

 George Sand (1804-1876), écrivaine féministe française ;
 Maurice Sand (1823-1889), son fils, dessinateur et auteur anglais

Personnage de fiction 

 Sand (1941-), personnage de comics de Mort Weisinger et Paul Norris.

Toponyme 

 Sand, commune française du Bas-Rhin ;
 Sand, commune hongroise du comitat de Zala ;
 Sand, localité suédoise de la commune d'Umeå ;
 Sand, localité norvégienne du comté de Hedmark ;
 Sand, localité norvégienne du comté de Rogaland ;
 Sand, localité norvégienne du comté de Vestfold ;
 Sand, localité norvégienne du comté d'Akershus ;
 Sand, localité norvégienne du comté de Troms ;
 Sand am Main, commune allemande de Bavière.

Cours d'eau 

 Sand, rivière sud-africaine du Limpopo ;
 Sand, rivière sud-africaine de l'État libre.

Titres 

  (1949), film américain de Louis King ;
  (2000), film américain de Matt Palmieri ;
 Sand (1966), chanson américaine de Lee Hazlewood ;
 Sand (2021), album belge de Balthazar.

Autres 

 Sand & Tchou (1961), maison d'édition parisienne

Patronyme germanique